Leutenbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Leutenbach, Baden-Württemberg – kommun i Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,
 Leutenbach, Bayern – kommun i Landkreis Nürnberger Land, Bayern, Oberfranken,